Хмелевой (значения):

Топоним 
 Хмелевой — посёлок в Икрянинском районе Астраханской области России.
 Хмелевой — ручей в Орловской области, приток реки Сосна.

Фамилия 
 Хмелевой, Анатолий Петрович (род. 1952) — украинский политик.

См. также 
 Хмелевский